Christian Jacobpeut désigner :
 Christian Jacob (1955-), historien français ;
 Christian Jacob (1958-), musicien et compositeur français ;
 Christian Jacob (1959-), homme politique français ;
 Christian L. Jacob, microbiologiste québécois.